

События 

 Женитьба Сигурда, сына короля Норвегии Магнуса III Голоногого, на Малфрид, дочери Мстислава Новгородского.
 Женитьба датского принца Кнуда Лаварда на Ингеборг, дочери Мстислава Новгородского. Кнуд Лавард стал впоследствии бодрицким королём.
 1 ноября — умер граф Португалии Генрих Бургундский, графиней Португалии стала Тереза Леонская.
 Собор в Риме. Отмена соглашения об инвеституре. Возобновление борьбы императора и папы.
 Вторая женитьба короля Венгрии Коломана на Евфимии, дочери Владимира Мономаха.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1112 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1112 году
 Бертран Тулузский
 5 октября — Сигеберт из Жамблу, хронист, монах бенедиктинского аббатства в Жамблу (Брабант, современная Бельгия).

См. также

Примечания